Wierzysko – dawniej wieś w gminie Kościerzyna, powiecie kościerskim , od 2001 cześć Kościerzyny
 Wierzysko – jezioro położone na Pojezierzu Kaszubskim (powiat kościerski, województwo pomorskie) na wysokości 146,4 m n.p.m.